LEd (formalmente LaTeX Editor) es un software de edición TeX/LaTeX para trabajar sobre la plataforma Microsoft Windows. Es un producto freeware.

Enlaces externos 
 Sitio oficial

Aplicaciones TeX libres